Hasan Khan Darrehsi kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ḩasan Khan Darrehsī, ort, Ardabil, 
 Ḩasan Khān Darrehsī, dal, Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar